Кра́сный ка́рлик — многозначный термин:
 Красный карлик — тип звёзд, а также сама звезда соответствующего типа.
 «Красный карлик» — британский научно-фантастический комедийный телесериал.
 Красный Карлик Детройта — мифическое существо, встречающееся во французских и американских легендах.